Ван Хао (; ) — китайский шахматист, гроссмейстер (2005).

Победитель (в составе команды Китая) шахматных олимпиад для юношей до 16 лет (2002, 2004), в 2004 с результатом 8 из 9 на 1-й доске. Выиграл юношеский турнир в Якутске (2004), турниры в Дубае (2005), Куала-Лумпуре (2005 и 2007), Рейкьявике (2008). Чемпион Китая 2010.

Член символического клуба победителей чемпионов мира Михаила Чигорина с 27 января 2013  года. Первый  шахматист из Китая, которому удалось победить чемпиона мира в классике.

В 2017 стал чемпионом Азии.

В 2019 победил в турнире на острове Мэн, за что получил место в турнире претендентов 2020–2021. Занял последнее (восьмое) место в турнире претендентов с результатом 5/14. Заявил о завершении карьеры после этого турнира.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 

Шахматисты Китая
Чемпионы Азии по шахматам